Río Sereno puede referirse a:

 Río Sereno, localidad de Panamá;
 Río Sereno, curso de agua del estado de Maranhão, Brasil;
 Río Sereno, curso de agua del estado de Pará, Brasil.